Kárpáti est un patronyme hongrois porté notamment par :

 Alain Karpati (né en 1959), musiconteur, clarinettiste, compositeur, acteur et conteur français ;
 Béla Kárpáti (1929-2003), joueur et entraîneur de football hongrois ;
 Ferenc Kárpáti (1926-2013), homme politique hongrois ;
 George Karpati (1934-2009), neurologue canadien ;
 Rudolf Kárpáti (1920-1999), escrimeur hongrois pratiquant le sabre.

Homonymie de patronyme hongrois